Kosza – település Oroszországban, a Permi határterület Koszai járásának székhelye
 Kosza – település Oroszországban, a Permi határterület Ocseri járásában
 Kosza – település Ukrajnában, az Odesszai terület Bolgradi járásában
 Kosza – folyó Oroszországban, a Káma mellékfolyója
 Kosza – folyó Oroszországban, a Csepca mellékfolyója
Lásd még: Kosa (egyértelműsítő lap)